'Wolf Island fait référence à

Toponyme 
 Wolf Island, une île du Missouri, aux États-Unis. Elle est finalement intégrée au Kentucky et rattachée à la terre ferme.
 Wolf Island Township, un township, situé dans le comté de Mississippi, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une île sur la rivière Tennessee dans le Tennessee.

Voir aussi 
 Île Wolf, en Équateur.
 Wolf Islands, un ensemble d'îles dont la plus grande est , au Labrador (Canada).
 , un roman de Darren Shan (saga Demonata).